A 2021-es Olasz Formula–4-bajnokság a sorozat nyolcadik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon május 15-én vette kezdetét a Circuit Paul Ricard versenypályán és az Autodromo Nazionale di Monza aszfaltcsíkján ért véget október 31-én.  Az egyéni bajnokságot Oliver Bearman nyerte meg, míg a csapatoknál a Van Amersfoort Racing diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Megjegyzések:
 Joshua Dufek osztrák-svájc versenyző, aki osztrák licencel versenyzett.
 Maya Weug holland-belga-spanyol versenyző, aki spanyol licencel versenyzett.

Versenynaptár

Megjegyzés:
 A versenyhétvégét eredetileg egy héttel korábban rendezték volna meg.

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzések:
 Eredetileg Kirill Szmal szerezte meg a pole-pozíciót, azonban utólag egy két rajthelyes büntetést kapott, így Leonardo Fornaroli örökölte meg az első rajtkockát.
 Eredetileg Oliver Bearman nyerte meg a versenyt, azonban technikai szabálysértés miatt utólag kizárták, így Nyikita Bedrin örökölte meg a győzelmet.

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

További kategóriák

Csapatok

Jegyzetek 

OlaszF421
21